Футбольная лига Англии в сезоне 1966/67 — 69-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Победителем Первого дивизиона и чемпионом Англии по итогам сезона в седьмой раз в своей истории стал «Манчестер Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Ковентри Сити». Третий дивизион выиграл «Куинз Парк Рейнджерс», Четвёртый дивизион — «Стокпорт Каунти».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1966/67 на RSSSF.com 

1966
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1966 году
Спорт в Великобритании в 1967 году